Това е списък с филмите, продуцирани и разпространени от американското филмово студио Уолт Дисни Студиос – едно от разпределенията на Уолт Дисни Къмпани и едно от големите пет филмови студия – през периода 2010 – 2019 г.

Вижте също 
 Списък с филмите на 20th Century Studios
 Списък с филмите на Уолт Дисни Пикчърс
 :Категория:Списъци с филмите по киностудио

Източници

Външни препратки 
 

Списъци
Списъци с филмите по киностудио
Филми на „Дисни“